Хаби́ба Гри́би (араб. Ḥabība al-Ġarībī, , 9 апреля 1984 года, Кайруан) — тунисская бегунья на средние дистанции. Олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Лондоне в стипльчезе. Рекордсмен континента и лидер сезона 2015 года в беге на 3000 м с препятствиями.

Достижения 
Первая женщина Туниса, завоевавшая золото Олимпиады после дисквалификации россиянки Юлии Зариповой в 2015 году.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Туниса
Бегуны на длинные дистанции Туниса
Стипльчезисты Туниса
Олимпийские чемпионы от Туниса
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года